Пётр Мака́ров: Макаров, Пётр Антонович (1923—1945) — сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Макаров, Пётр Васильевич  (1905—1967) — советский биолог и цитолог, член-корреспондент АМН СССР (1950), лауреат премии имени И. И. Мечникова (1950).
 Макаров, Пётр Георгиевич (1918—1996) — старший сержант авиации, полный кавалер ордена Славы.
 
 
 Макаров, Пётр Степанович (1768—1815) — генерал-майор, герой войн против Наполеона.
 Макаров, Пётр Фёдорович (1922—2006) — полковник, Герой Советского Союза.